The Fairy Feller's Master-Stroke — полотно Ричарда Дадда.
 The Fairy Feller's Master-Stroke — песня британской рок-группы Queen со второго студийного альбома, озаглавленная по названию картины Ричарда Дадда.